Заставное () — село в Белзской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 95 человек. Занимает площадь 0,13 км². Почтовый индекс — 80065. Телефонный код — 3257.

Ссылки 
 Заставное на сайте Верховной рады Украины